Arámbula ist der Name folgender Personen:
 Doroteo Arango Arámbula, bekannt als Pancho Villa (1878–1923), mexikanischer Bandit und Revolutionär
 Samuel Rivas Arámbula, mexikanischer Fußballspieler